Adolfów (Mazovië), een plaats in het Poolse district Sokołowski, woiwodschap Mazovië
 Adolfów (powiat Łaski), een plaats in het Poolse district Łaski, woiwodschap Mazovië
 Adolfów (powiat Zgierski), een plaats in het Poolse district Zgierski, woiwodschap Mazovië